Bioquímica: ASL són les sigles de l'argininosuccinat liasa.
 Jocs de tauler: ASL és l'acrònim del joc Advanced Squad Leader.
 ASL: ASL són les sigles de American Sign Language.